Rywalizacja w rzucie oszczepem kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 odbyła się 16 i 18 sierpnia (czasu lokalnego).

Obrońcą tytułu była Czeszka Barbora Špotáková, która podczas tych igrzysk awansowała do finału rywalizacji z drugim wynikiem.

W eliminacjach wzięło udział 31 zawodniczek, do finału awansowało 12 spośród nich.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata i rekord igrzysk olimpijskich osiągnięte przed rozpoczęciem igrzysk.

Wyniki

Eliminacje 
Zawodniczki rywalizowały w dwóch grupach: A i B. Aby awansować do finału z wynikiem należało rzucić co najmniej 63,00 (Kwalifikacja). Do finału zakwalifikowano jeszcze zawodniczki z najlepszymi wynikami (Kwalifikacja) tak, aby wystąpiło w finale 12 zawodniczek.

Grupa A

Grupa B

Finał

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016